Tacones hace referencia a varios artículos:

Calzado
 Tacón, parte trasera del calzado.
 Zapatos de tacón o Tacones.

Lugares
 San Andrés de los Tacones, localidad española de Asturias.

Cine y televisión
Tacones lejanos, película española de 1991 dirigida por Pedro Almodóvar.
Con dos tacones, serie de televisión española emitida en 2006.
En los tacones de Eva, telenovela colombiana.